Уртадо де Мендо́са — испанская фамилия.

 Известные носители 
 Уртадо де Мендоса, Андрес (ок. 1500—1561) — испанский военный и колониальный чиновник. Вице-король Перу с 1556 года по 1561.
 Уртадо де Мендоса, Гарсия (1535—1609) — испанский военный и колониальный чиновник. Губернатор Чили (1557—1561) и вице-король Перу (1590—1596). Сын Андреса Уртадо де Мендоса.
 Диего Уртадо де Мендоса (1417—1479) — 1-й герцог дель Инфантадо.
 Диего Уртадо де Мендоса (1503—1575) — поэт и гуманист.
 Уртадо де Мендоса, Хосе (1885—1971) — кубинский художник и керамист.